Stig-Göran Johansson, švedski hokejist, * 18. julij 1943, Surahammar, Švedska, † 20. april 2002, Södertälje, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za kluba Surahammars IF in Södertälje SK, za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon. V sezoni 1967/68 je bil najboljši strelec švedske lige, v sezonah 1967/68, 1968/69 in 1969/70 pa je bil izbran v idealno postavo švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po treh srebrnih in bronastih medalj. Skupno je odigral 114 reprezentančnih tekem.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 58/59
|
| 14
| 8
|
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska 3. liga
| 59/60
|
| 7
| 13
|
| 13
|
| 8
|
| 6
| 8
|
| 8
|
| 0
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 60/61
|
| 12
| 13
|
| 13
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
| 14
| 19
|
| 19
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 62/63
|
| 18
| 29
|
| 29
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 10
| 8
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 12
| 14
| 26
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 9
| 12
| 21
|
| 8
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
| 20
| 10
| 17
| 27
|
| 10
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 5
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 27
| 15
| 42
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 18
| 17
| 35
|
| 6
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 18
| 17
| 35
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 14
| 13
| 27
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 17
| 14
| 31
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 7
| 9
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 12
| 11
| 23
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 4
| 15
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 8
| 14
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 30
| 8
| 13
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 530
| bgcolor="#7FFF00" | 276
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 482
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Surahammars IF
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih